19354 Fredkoehler, un asteroide
71P/Clark, una cometa